Een fenoplast is een kunststof op basis van fenol.

Fenoplasten ontstaan door de polycondensatie van fenol en een aldehyde, zoals methanal, formaldehyde of formal. Het bekendste voorbeeld van een fenoplast is bakeliet.

Kunststof
Synthetisch polymeer